Het ATP-toernooi van Båstad 2021 (met de officiële naam Nordea Open) vond plaats van 11 tot en met 18 juli 2021. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad